és un escriptor en llengua catalana. Llicenciat en Història Contemporània i en Geografia per la Universitat de Barcelona, és professor d'institut des de 1989. Ha estat col·laborador de les publicacions L'Espai i Materials del Baix Llobregat. És redactor de la revista El Llaç. Ha compartit l'autoria de llibres de text de Ciències Socials de les editorials Casals i McGraw-Hill i d'estudis d'història i geografia locals, com ara Aportacions a la història de Molins de Rei i Molins de Rei, paisatge urbà i memòria. A títol individual, és l'autor d'obres com El Barri del Canal. 25 anys d'una història de 800 i de l'estudi monogràfic de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, Fira de la Candelera. Una fira amb arrels. L'any 2004 va veure la llum la seva primera novel·la, Ombres d'estiu (Columna), finalista dels premis Brigada 21 de novel·la negra. El 2005, amb motiu del centenari dels Fets del ¡Cu-Cut! i dels orígens de la Llei de Jurisdiccions i Solidaritat Catalana, va publicar la monografia El Banquet de la Victòria i els Fets de ¡Cu-Cut!,Editorial Meteora. També és coautor del volum Els Fets del Cu-Cut! (Centre d'Història Contemporània de Catalunya). L'any 2013 publica la seva segona novel·la, Per més temps que passi, d'Editorial Meteora.

Obres 
  (1992)
 Autors diversos. Aportacions a la història de Molins de Rei. Pub. Abadia de Montserrat.  (1992)
 Autors diversos. Molins de Rei, paisatge urbà i memòria. Ajuntament de Molins de Rei.  (2000)
  (2002)
 
  (2005)

Referències

Enllaços externs 
 Article de presentació del número monogràfic de la revista L'Espai sobre la Fira de la Candelera.
 Introducció al volum Guerra civil i Franquisme a Molins de Rei. Autors diversos. Pub. Abadia de Montserrat (2001).
 Articles sobre els Fets del Cu-Cut! apareguts arran la publicació de El Banquet de la Victòria....
 Ponències de la taula rodona  organitzada pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya (centenari Fets del Cu-Cut!).
 Article de Santiago Izquierdo sobre Solidaritat Catalana al Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics (2008). Inclou referències a El Banquet de la Victòria....
 Article "De la Solidaritat Catalana a la Setmana Tràgica", de Francesc Espinet Burunat a la revista HMiC (2011).Inclou referències a El Banquet de la Victòria....

Historiadors barcelonins contemporanis
Estudiants d'història de la Universitat de Barcelona
Alumnes barcelonins de la Universitat de Barcelona